Кубок Кремля 2006 года — ежегодный профессиональный теннисный турнир международной серии ATP для мужчин и 1-й категории WTA для женщин. Проходил в Москве в спорткомплексе «Олимпийском» с 9 октября по 15 октября 2006 года.

Прошлогодние победители:
 мужчины одиночки —  Игорь Андреев
 женщины одиночки —  Мари Пьерс
 мужчины пары —  Максим Мирный /  Михаил Южный
 женщины пары —  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур

Соревнования

Мужчины

Одиночный разряд 

 Николай Давыденко обыграл  Марата Сафина со счётом 6-4, 5-7, 6-4.

Парный разряд 

 Фабрис Санторо /  Ненад Зимонич обыграли  Франтишека Чермака /  Ярослава Левинского со счётом 6-1, 7-5.
 Санторо победил в парном разряде Кубка Кремля спустя 9 лет после поражения в финале 1997 года.

Женщины

Одиночный разряд 

 Анна Чакветадзе обыграла  Надежду Петрову со счётом 6-4, 6-4.

Парный разряд 

 Квета Пешке /  Франческа Скьявоне обыграли  Ивету Бенешову /  Галину Воскобоеву со счётом 6-4, 6-7(4), 6-1.

См. также 
 Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по теннису 2006

Ссылки 

 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Россия
Теннис
Теннис
Октябрь 2006 года
2006